hPa est une abréviation qui peut désigner :
 hectopascal, cent pascals, une mesure de pression ou de contrainte du Système international d'unités.

HPA est un sigle qui peut désigner :
 heure probable d'arrivée, l'heure la plus probable de l'arrivée à sa destination d'une cargaison ou d'un véhicule ;
 hôtellerie de plein air, un secteur économique de l'hébergement touristique qui concerne l'activité de camping-caravaning et de parc résidentiel de loisirs.
 Horse protection act de 1970, une loi fédérale des États-Unis ;
 , des polymorphismes des antigènes plaquettaires ;
 , en informatique, une zone d'un disque qui n'est normalement pas visible par un système d'exploitation ;
 , l'agence de protection de la santé, au Royaume-Uni ;
 High power amplifier (en français, amplificateur haute puissance).